Das Dameneinzel der Australian Open 2017 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Die Titelverteidigerin und Nummer 1 der Weltrangliste, Angelique Kerber, schied bereits im Achtelfinale gegen Coco Vandeweghe (35. der Weltrangliste) aus. Mit Vandeweghe und den Williams-Schwestern standen zum ersten Mal seit 2002 wieder drei US-Amerikanerinnen im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Venus Williams erreichte erstmals nach 14 Jahren wieder das Halbfinale der Australian Open und ist mit 36 Jahren und 216 Tagen die älteste Melbourne-Semifinalistin überhaupt. Mirjana Lučić-Baroni stand zum ersten Mal seit 1999 wieder im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers.

Zum achten Mal in einen Grand-Slam-Finale kam es zum Sister Act zwischen den Williams-Schwestern, sechs dieser Duelle gewann Serena.
Bereits 2003 trafen die Schwestern im Finale der Australian Open aufeinander, damals war Serena siegreich.
Nach einer Stunde und 22 Minuten gewann Serena Williams das Finale und war mit nunmehr 23 Grand-Slam-Titeln alleinige Rekordhalterin der Open Era vor Steffi Graf (22 Titel). Durch ihren Sieg setzte sich Serena Williams wieder an die Spitze der Weltrangliste. Mit 35 Jahren und 125 Tagen wurde sie zur bislang ältesten Major-Gewinnerin der Geschichte. Gemessen am kombinierten Alter der beiden Williams-Schwestern war das Frauen-Finale im Melbourne Park das „älteste“ Endspiel in der Open Era (seit 1968).

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open für die Damen fand vom 12. bis 14. Januar 2017 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2017